Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2014 года — 7-й турнир юниорского чемпионата мира среди женщин под эгидой ИИХФ, проходивший с 23 по 30 марта 2014 года в Будапеште, Венгрия. Венгрии было доверено проведение чемпионата в связи с самым быстрым прогрессом уровня хоккея среди девушек в мире. Сборная Канады уже в третий год подряд стала чемпионом, по традиции одолев в финале сборную США со счётом 5:1. Бронзовую медаль выиграла сборная Чехии, победившая в матче за третье место сборную России — 1:0. Для сборной России этот результат стал лучшим в своей истории: ранее россиянки ограничивались местами не выше седьмого.

Лучшим бомбардиром чемпионата стала игрок сборной Канады Сара Потомак, набравшая 9 (5+4) очков за результативность. Лучшим вратарём турнира была признана чешка Клара Пешларова, лучшим защитником американка Джинси Данн, а лучшим нападающим стала хоккеистка сборной США — Тэйлар Цианфарано.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — пять из Европы, две из Северной Америки и одна из Азии. Сборная Японии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 ×
 *
 *
 *

Северная Америка
 *
 *
Азия
 ^

 <div id="1">* = 7 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2013 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2013 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2014 года.

Главные судьи
  Меган Маллетт
  Габриэлла Гран
  Кэти Гуай
  Мария Земиакова
  Рамона Вайсс
  Драгомира Фиалова

Линейные судьи
  Беттина Ангерер
  Анна Нюгор
  Малене Сковбакке
  Йенни Хейккинен
  Вероника Юханссон
  Яна Габанова
  Кайре Леет
  Дженнифер Макмэхон
  Кейт Коннолли

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Утешительный раунд 
Команды выявляли лучшего в серии до двух побед. Сборная Японии одержала победу в первых двух матчах и заняла седьмое место. Проигравшая серию сборная Венгрии занимает на турнире восьмое место и переходит в первый дивизион чемпионата мира 2015 года.

Время местное: 27 и 29 марта (UTC+1), 30 марта (UTC+2).

Япония выиграла серию 2:0

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC+1).

Полуфинал 
Время местное (UTC+1).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+2).

Финал 
Время местное (UTC+2).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Клара Пешларова
 Защитник:  Джинси Данн
 Нападающий:  Тэйлар Цианфарано

Примечания

Ссылки 
 
 

Март 2014 года
Спорт в Венгрии в 2014 году
ЖЮ
2014
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Чемпионаты мира в Венгрии